Sotomayor är ett spanskt efternamn, som också kan ingå i geografiska namn.

Personer med efternamnet Sotomayor eller liknande namn 
 António da Cunha Soto Maior (1812–1894), portugisiskt diplomatiskt sändebud  i Stockholm
 Carlos Sotomayor (1911−1988), chilensk målare
 Fernando Álvarez de Sotomayor (1875−1960), spansk (galicisk) målare
 Javier Sotomayor (född 1967), kubansk höjdhoppare
 Michael Hennet Sotomayor (född 1983), spansk sångare 
 Pedro Vicente Maldonado Sotomayor (1704–1748), ecuadoriansk kartograf
 Sonia Sotomayor (född 1954), amerikansk jurist, ledamot av USA:s högsta domstol

Geografi

Antarktis 

 Sotomayor Island,

Colombia 

 Sotomayor (ort), Nariño,

Spanien
 Cañada de Sotomayor, periiodiskt vattendrag

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Spanska efternamn